The Deluge () — пятый студийный альбом рок-группы Manilla Road. Вышел в 1986 году, переиздан в 2001. Выполнен в стиле хеви-метал с элементами раннего пауэр-метала (прото-пауэра).

Восьмиминутная композиция «The Deluge» основана на рассказах Роберта Говарда про Кулла. В ней рассказывается про затопление Атлантиды.

Список композиций 

 1.Состоит из трёх частей: I. Eye of the Sea. II. Drowned Lands. III. Engulfed Cathedral.

 В переиздание включена запись живого исполнения «Dementia» (идёт по номером 11).

Участники записи 
 Mark Shelton — гитара, вокал;
 Scott Park — бас-гитара;
 Randy Foxe — ударные, клавишные, вокал.

Примечания

Ссылки 
 The Deluge на discogs.com

Альбомы 1986 года
Альбомы Manilla Road